

Sigle 
 Children of the Anachronistic Dynasty – gruppo musicale statunitense
 Ctrl+Alt+Del – Fumetto online statunitense
 Collision-activated dissociation, meccanismo di frammentazione degli ioni in fase gas
 cad. – cadauna
 Codice dell'amministrazione digitale

Codici 
 CAD – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua caddo
 CAD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro canadese, valuta del Canada
 CAD – codice dell'amministrazione digitale

Informatica 
 CAD – ComputerAided Design/Drafting  – una famiglia di software grafici per supportare l'attività di progettazione e di disegno tecnico.

Medicina 
 Coronary artery disease – coronaropatia
 Cystic adventitial disease – Cisti avventiziale
 CAD – Computer Aided Detection/Diagnosis – software a supporto della diagnosi/diagnostica di immagini biomedicali.
 Centro assistenza domiciliare – uno dei servizi dell'azienda sanitaria locale

Biochimica
 DNasi attivata da caspasi – enzima coinvolto nel processo di apoptosi

Altro 
 CAD Bellezza e Igiene – una catena di supermercati specializzati in prodotti per la casa e l'igiene personale
 Centro assistenza doganale  – società di consulenza e rappresentanza per gli adempimenti relativi agli acquisti e alle vendite nei mercati europei e mondiali
 CAD Chicago Assyrian Dictionary  – The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago
CAD